Aqua Concert était une émission radiodiffusée par la Radio télévision suisse (anciennement Radio suisse romande).

Description 

Présentée par Jean-Charles Simon et Patrick Lapp, Aqua Concert proposait de la musique classique avec humour et décalage. Débutée en , l'émission, diffusée de 16h à 17h du lundi au vendredi, connut un large succès avec près de  auditeurs en moyenne. La dernière émission fut présentée en direct des jardins musicaux de Cernier le .

Liens externes 
Site officiel
"Aqua Concert, l'art du populaire", Marie-Pierre Genecand, le Temps, 19 juin 2009
"Fin d'"Aqua Concert"", Philippe Clot, L'illustré, le 20 août 2012

Émission de radio depuis la Suisse
Émission de musique classique à la radio
Émission sur La Première (Suisse)